The Gang's All Here (Dropkick Murphys), het tweede studioalbum uit 1999 van de Amerikaanse punkband Dropkick Murphys
 The Gang's All Here (1939), een Britse film uit 1939 van Thornton Freeland
 The Gang's All Here (1943), een Amerikaanse film uit 1943 van Busby Berkeley